Багиров, Закир: Багиров, Закир Джавад оглы (1916—1996) — азербайджанский советский композитор.
 Багиров, Закир Нариман оглы (1929—1989) —  азербайджанский советский государственный деятель.